Onder humiliores worden in de Romeinse periode en de middeleeuwen de stedelijke armen en de onvrije Boeren verstaan.

Humiliores (Rome)
Humiliores (middeleeuwen)